Al di là di tutti i limiti (Less Than Zero) – film del 1987 diretto da Marek Kanievska
Meno di zero (Less Than Zero) – romanzo di Bret Easton Ellis del 1985
Less Than Zero – Etichetta discografica italiana che stampa soprattutto cassette
 Meno di Zero (Less Than Zero) – episodio della ottava stagione di Un detective in corsia